Andrzej Łatka – polski piłkarz
 Rafał Łatka – polski historyk
 zdrobnienie od łata